Applaus (von lateinisch applausus „Zustimmung“) steht für:

 Ausdruck der Billigung oder Zustimmung, siehe Beifall
 Applaus (Film), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1929
 Applaus-Zeichen, klinisches Zeichen

APPLAUS steht für:

 APPLAUS, Abkürzung für den Bundeskulturpreis „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“

Siehe auch:
 Applause